Iris Ferreira est une femme rabbin française née en 1992. 

Membre de Judaïsme en mouvement qui compte cinq rabbines en France, elle est la première femme à être ordonnée en 2021 dans ce pays.

Biographie 
Iris Ferreira fait d'abord, durant quatre ans, des études de médecine et passe une licence d'hébreu. En 2016, elle se rend à Londres pour effectuer des études rabbiniques durant cinq ans au Leo Baeck College.

Après avoir côtoyé les communautés du judaïsme orthodoxe dans l’ouest de la France, elle se tourne vers le mouvement libéral, qu’elle qualifie .

Elle est ordonnée à l'âge de 29 ans rabbine à la synagogue parisienne Kehilat Gesher le 4 juillet 2021, et reçoit la « semikha » par la rabbine Pauline Bebe.

Iris Ferreira est depuis septembre 2021, la rabbine de la communauté de l’Union juive libérale de Strasbourg et enseigne également à l’École rabbinique de Paris, qui forme les rabbins libéraux en France.

Iris Ferreira a par ailleurs publié deux romans de fantasy pour jeunes adultes sous le nom de plume de Sara Pintado :
 Mojunsha, tome 1 - Panthère des Ténèbres, éditions Noir d'Absinthe, 2019  ;
 Sous les ailes du dieu Corbeau, éditions Noir d'Absinthe, 2021 .

Notes et références

Articles connexes 
 Judaïsme en mouvement
 Femme rabbin
 Judaïsme réformé
 Mouvement juif libéral de France
 Tenou'a

Liens externes    
  

Femme rabbin
Rabbin du XXIe siècle
Judaïsme réformé
Pionnière en religion du XXIe siècle
Personnalité liée à Strasbourg
Naissance en 1992